Quartetto n. 11 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 11 di Franz Schubert